Чемпионат мира по трековым велогонкам 1989 года прошёл в Лионе (Франция).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1989